Chinatown kan syfta på flera olika saker:

 Chinatown –  en kinesisk stadsdel i en icke-kinesisk stad och en lista av stadsdelar
 Chinatown (film) – en amerikansk neo-noir-thrillerfilm från 1974 i regi av Roman Polański
 Chinatown (musikalbum av Thin Lizzy) – ett musikalbum av den irländska rockgruppen Thin Lizzy
 Chinatown (musikalbum av Vonda Shepard) – ett musikalbum av Vonda Shepard